Bergey se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 David H. Bergey
 David Hendricks Bergey